Жау () се може односити на:

 Жау, општина у савезној држави Сао Пауло, Бразил;
 Национални парк Жау, национални парк у Бразилу.